Anverso e reverso
Reverso (álbum) - de Aditive
Reversos - curta metragem

Veja também 
Anverso
Reversor

Desambiguação